Wolfgruber ist der Familienname folgender Personen:

 Gernot Wolfgruber (* 1944), österreichischer Schriftsteller
 Josef Wolfgruber (* 1949), deutscher Endurosportler
 Linda Wolfsgruber (* 1961), österreichische Druckgrafikerin und Illustratorin

 Sebastian Wolfgruber (* 1992), deutscher Jazzmusiker
 Willi Wolfgruber (1942–2006), österreichischer Forscher und Erfinder

Siehe auch
 Wolfsgruber